Artifício pode ser:

Algo artificial.
Fogos de artifício.

Sutileza, astúcia (http://www.dicio.com.br/artificio/)

Desambiguação